Пантеон (, «(храм) всем богам») — группа богов, принадлежащих к какой-то одной религии или мифологии, также храм или святое здание, посвященное всем богам какой-либо религии.
 Пантеон — совокупность выдающихся имён, произведений, фактов истории и т. д.
 Пантеон — некрополь, общее название для места захоронения известных людей.

Здания 

 Пантеон — здание в Риме, построенное в 117—126 годах.
 Пантеон — здание-усыпальница в Париже, построенное в 1790 году.
 Пантеон — неосуществлённая усыпальница советских вождей в Москве.
 Пантеон — здание-усыпальница в Сан-Фернандо, Испания.
 Пантеон (Лондон) (англ.) — здание в Лондоне в 1772—1937 годах, в разное время — дом собраний, театр, рынок.

Другое 
 «Пантеон» — русский журнал (1840—1856), посвященный истории театра и драматической литературе.
 «Пантеон (театр)» — театр в Лондоне.
 «» — американский анимационный телесериал, выходящий с 2022 года.
 «Пантеон литературы» — русский журнал (1888—1895).
 Пантеон — система радиально расходящихся борозд на Меркурии.
 Университет «Пантеон» — университет политического образования в Афинах.
 Pantheon — среда рабочего стола, специально созданная для операционной системы Elementary OS.

См. также 
 Собор всех святых